Der Kreis Esztergom (ungarisch Esztergomi járás) ist ein Kreis im nordungarischen Komitat Komárom-Esztergom. Er grenzt im Westen an den Kreis Tata und im Südwesten an den Kreis Tatabánya. Im Norden bildet die Donau die Staatsgrenze zur Slowakei, 7 Grenzgemeinden liegen an dem Fluss.

Geschichte 
Der Kreis entstand im Zuge der ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 als Nachfolger des gleichnamigen Kleingebiets (ungarisch Esztergomi kistérség) mit allen 9 Gemeinden (58,2 % der Bevölkerung). Der neue Kreis wurde noch durch alle 15 Gemeinden (mit 43,3 % der Fläche) des Ende 2012 aufgelösten, südlicher gelegenen Kleingebiets Dorog (ungarisch Dorogi kistérség) verstärkt. Der Kreis Esztergom wurde dadurch zum größten und bevölkerungsreichsten Kreis im Komitat.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Esztergom hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 3.792 Einwohnern auf einer Fläche von 22,40 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte ist die zweithöchste im Komitat und liegt über dem Wert für das gesamte Komitat (132 Einwohner/km²). Der Verwaltungssitz befindet sich in der größten Stadt, Esztergom, im Norden des Kreises gelegen. 

* Grenzorte zur Slowakei
1 Die Großgemeinde Tát bekam Mitte Juli 2013 das Stadtrecht verliehen.

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 



 

Esztergom
Komitat Komárom-Esztergom